Деніелл Роуз Коллінз (;  1993) — американська професіональна тенісистка. 

Найуспішнішим виступом Коллінз в турнірах Великого шолома став вихід у фінал Відкритого чемпіонату Австралії 2022.

Фінали серії WTA 125K

Одиночний розряд: 1 титул

Фінали ITF

Одиночний розряд: 8 (4–4)

Парний розряд: 2 (0–2)

Досягнення в одиночних змаганнях

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 

 

Тенісистки США
Уродженці Сент-Пітерсберга
Спортсмени з Флориди